Бессарабская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая архиепископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата.

Сегодня территория упразднённой Бессарабской епархии входит в ведение Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской церкви.

История 
В юрисдикцию Бессарабской епархии входили юго-западные губернии Российской империи. По данным на 1911 год количество верующих данной епархии Армянской Апостольской церкви — 20.000, общин — 19.

Епархия имела 13 церквей.

См. также 
 Список армянских храмов России
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви